L3 steht für:

 L3 (Betriebssystem), ein Betriebssystem mit Mikrokernel
 dritter Lendenwirbel
 dritter Außenleiter in der Elektrotechnik
 ein Lagrange-Punkt, siehe Lagrange-Punkte #Lagrange-Punkt L3
 L3-Cache bei Prozessoren
 L3-Detektor am CERN
 BYD L3, ein Pkw-Modell von BYD Auto
 Zato L3, ein Pkw-Modell der Zato Fahrzeugentwicklung

L-3 steht für:
 L3 Technologies, US-amerikanischer Hersteller von Sichterheitstechnik
 L-3 (U-Boot), ein sowjetisches U-Boot im Zweiten Weltkrieg
 Aeronca L-3, ein leichtes Verbindungs- und Beobachtungsflugzeug der US-Streitkräfte

L3